Практическая астрономия — один из разделов астрометрии, описывающий способы нахождения географических координат, определения координат небесных светил, исчисления точного времени, а также нахождения азимута.

В настоящее время многие задачи практической астрономии решаются с помощью спутниковых систем навигации.

Для решения задач практической астрономии используются сведения из сферической астрономии и применяются данные из звёздных каталогов.

Один из основных используемых инструментов, это так называемый универсальный инструмент, также применяются секстанты, переносной пассажный инструмент, зенитная фотографическая труба, зенитный телескоп и другие.

Определение координат 
Для быстрого, но не слишком точного определения широты и долготы используется метод, суть которого заключается в том, что ищутся точки пересечения кругов равных высот у двух (или более) светил. Круг равных высот — это геометрическое место точек на поверхности Земли в которых наблюдаемое светило имеет одно и то же зенитное расстояние.

Допустим, проведя наблюдение первого светила, наблюдатель нашёл, что его зенитное расстояние равно 30°, значит он находится в круге равных высот этого светила со сферическим радиусом 30°. Чтобы найти где конкретно в этом круге он находится, наблюдатель делает замер зенитного расстояния второго светила. Полученные круги пересекаются в двух точках, зная приблизительное местонахождение, легко определить какие из найденных координат нужные. Самые точные результаты получаются, если азимуты двух выбранных светил отличаются на 90°.

Построение кругов равных высот на меркаторской карте является невозможным, поскольку обычно круги равных высот имеют радиус порядка нескольких тысяч морских миль. Круги равных высот могут быть нанесены на глобус, однако в этом случае полученный результат будет обладать невысокой точностью. Поэтому в практической астрономии и астрономической навигации употребляются метод Сомнера и метод переносов, в которых вместо целых кругов равных высот на меркаторской карте строятся фрагменты секущих (в методе Сомнера) или касательных (в методе переносов) линий к кругам равных высот. В случае точного измерения высоты светил и не менее точного измерения времени данные методы способны обеспечить точность определения географических координат наблюдателя до плюс/минус 6 угловых секунд (около 200 метров, 1 кабельтов или 1/10 морской мили).

Определение местного времени 
Осуществляется путём вычисления поправки часов, измеряемой с помощью пассажного инструмента, которым наблюдаются моменты прохождений серии звёзд через меридиан с точной их регистрацией.

Также для вычисления местного времени можно применить способ Каврайского и способ Мазаева, в первом способе производят наблюдения над несколькими парами звёзд расположенных попарно на равных высотах, во втором наблюдают серию звёзд на равных зенитных расстояниях, но разных азимутах.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Методическое пособие по практической астрономии для начинающих

Астрометрия